|-
| 176701 - ||  || 29 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176702 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176703 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176704 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176705 - ||  || 30 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176706 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176707 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || 
|-
| 176708 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 176709 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 176710 Banff ||  || 17 august 2002 || Haleakala || 
|-
| 176711 Canmore ||  || 17 august 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 176712 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176713 - ||  || 20 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176714 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176715 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176716 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176717 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176718 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176719 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176720 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176721 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176722 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176723 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176724 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176725 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176726 - ||  || 3 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 176727 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176728 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176729 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176730 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176731 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176732 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176733 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176734 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176735 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176736 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176737 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176738 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176739 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176740 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176741 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176742 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176743 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176744 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176745 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176746 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176747 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176748 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176749 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176750 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176751 - ||  || 5 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 176752 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176753 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176754 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176755 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176756 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176757 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176758 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176759 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176760 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176761 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176762 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176763 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176764 - ||  || 11 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 176765 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176766 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176767 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176768 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176769 - ||  || 12 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176770 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176771 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176772 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176773 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176774 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176775 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176776 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176777 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 176778 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 176779 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176780 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176781 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176782 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176783 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176784 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176785 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176786 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176787 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176788 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176789 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176790 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176791 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176792 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176793 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176794 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176795 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176796 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176797 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176798 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176799 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176800 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-